Queen of the Damned (boek), een boek van Anne Rice uit 1988
 Queen of the Damned (film), verfilming van het boek uit 2002